Wusterwitz steht für:
 Wusterwitz, Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg)
 Wusterwitz, ehemals im Kreis Dramburg (Pommern), Ort in Polen, siehe: Ostrowice
 Wusterwitz, ehemals im Kreis Schlawe (Pommern), Ort in Polen, siehe: Ostrowiec (Malechowo)
 Wusterwitz, ehemals im Kreis Soldin (Brandenburg), Ort in Polen, siehe: Ostrowiec (Dębno)

Wusterwitz ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Wusterwitz (* um 1385–1433), Chronist der märkischen Geschichte an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert

Siehe auch:
 Amt Wusterwitz
 Kleinwusterwitz